I чемпионат СССР по русским шашкам проходил в Москве, с 26 августа по 9 сентября 1924 года по двухкруговой системе.

Победил московский игрок Василий Медков. Он набрал 28 очков из 38, несмотря на два поражения.

Всего было 20 участников. Все они были участниками I Всесоюзного шахматно-шашечного съезда. Участники, которые набрали не менее 50 % очков, получили звание мастера спорта СССР. Первыми мастерами по шашкам стали: чемпион СССР В. Медков, Н. Кукуев, С. Соколов, В. Лисенко, Б. Круталевич, С. Воронцов, Н. Премыслер, Я. Вертман, М. Иванов, Б. Миротин. В будущем половина участников 1-го чемпионата станут мастерами спорта.

Среди участников братья — Александр и Борис Круталевичи. Под именем С. Т. Черный играл Коврев.
.

Чемпионат проходил в два круга. Результаты обобщены в таблице.
 
Условные обозначение результата.

= означает ничью, 1 выигрыш, 0 поражение.

Порядок этих знаков показывает очередность — сначала результат 1-го круга, затем 2-го.

В день игралось по 4 тура.

Партии шли без часов и без обязательной записи партий.

Литература 
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

 Журнал «64» 1924 №3; 1925 №1 (поправки к таблице)

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Соревнования по русским шашкам в Москве
1924 год в Москве
1924 год в шашках
Август 1924 года
Сентябрь 1924 года